Најбољи стрелац НБА лиге је кошаркаш који је у току једне сезоне имао највећи број постигнутих поена. У наставку је целокупна листа најбољих стрелаца, са свим детаљима, од формирања НБА лиге до дана данашњег.

Легенда

Листа

Вишеструко најбољи стрелци

Референце

Спољашње везе 

НБА